Zoologia
 kot – właściwie kot domowy, udomowiony gatunek ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych
 kot – określenie każdego ssaka z rodziny kotowatych
 kot (Felis) – rodzaj ssaków z rodziny kotowatych

 Gwara
 kot – w gwarze łowieckiej zając
 kot – w polskiej gwarze żołnierskiej żołnierz służby zasadniczej o krótkim stażu; zob. też fala w wojsku

 Geografia Polski
 Kot – jezioro w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo, położone na Pojezierzu Mrągowskim
 Kot – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Jedwabno
 Kot – część wsi Kodeń w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Kodeń
 Kot – dawna gromada
 Kot – właśc. gmina Wały, gmina wiejska istniejąca w latach 1945–54 w ówczesnym województwie olsztyńskim

 Miejscowości w Słowenii
 Kot – wieś w gminie Ig
 Kot – wieś w gminie Lendava

 Sprzęt
 kot (inaczej drapak/drapacz) – mała kotwica, używana do kotwiczenia małych łodzi i wyławiania zatopionych przedmiotów
 kot (ang. trackball) – zamiennik myszy komputerowej

 Czasopisma
 „Kot” – polski miesięcznik dla miłośników kotów

 Filmy
 Kot (oryg. Le Chat) – francusko-włoski film z 1971 roku, reż. Pierre Granier-Deferre
 Kot (oryg. Dr. Seuss' The Cat in the Hat) – amerykański film z 2003 roku, będący ekranizacją książki amerykańskiego pisarza Dr. Seussa

 Nazwisko
 Kot – polskie nazwisko

 Inne
 KOT – Kolarska Odznaka Turystyczna